La Terengganu Polygon Cycling Team è una squadra maschile malese di ciclismo su strada. Dal 2011 ha licenza da UCI Continental Team.

Rosa

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Squadre ciclistiche